Елена Игоревна Морозова (родилась 15 марта 1987, Иваново, РСФСР, СССР) — российская футболистка, полузащитник. Выступала за сборную России.

Биография 
В футболе с 2002 года, первая команда «Энергия» (Воронеж), первый тренер И. В. Саенко.

Дебют в составе сборной России состоялся в 2003 году.

В 2007 году признана лучшей футболисткой России. По итогам сезона 2012—2013 включена в список 33 лучших игроков чемпионата России и признана лучшей футболисткой.

В январе 2017 года перешла из подмосковного футбольного клуба «Россиянка» в краснодарскую «Кубаночку». В 2018 году выступала за «Рязань-ВДВ», с которым стала чемпионкой России и финалистом Кубка страны.

По окончании сезона 2018 завершила карьеру.

Достижения

Командные 
 Чемпионка России (3): 2002, 2003, 2006, 2012/13, 2016, 2018
 Обладательница Кубка России (2): 2003, 2006
 Обладательница Кубка Альбены 2006
 Чемпионка Европы 2005 года в Венгрии (до 19 лет)

Личные 
 Мастер спорта России международного класса
 Лучшая футболистка России (2): 2007, 2012/13

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 
 2009 Чемпионат Европы среди женщин: 3 игры
 2009/2010 Чемпионат Мира среди женщин: 8 игр  1
 2011 Товарищеские матчи: 7 игр  1
 2011/2013 Чемпионат Европы среди женщин: 10 игр  5
 2012 Товарищеские матчи: 1 игра
 Остальные матчи: 20 игр  4
 Всего: 49 игр  11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кубаночка»
 Профиль на официальном сайте РФС

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Кубаночка»